Maksim Ievguenievitch Iakoutsenia - en  et en anglais :  - (né le  à Serov en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière 
Formé au Metallourg Serov, il commence sa carrière dans la Vyschaïa liga en 1999. Il débute dans la Superliga en 2001 avec le Metchel Tcheliabinsk. Il a depuis porté les couleurs de plusieurs équipes de l'élite russe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Metallourg Serov|| Vyschaïa liga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Metallourg Serov || Vyschaïa liga || 40|| 8|| 4|| 12|| 28|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Metallourg Serov || Vyschaïa liga || 42|| 6|| 8|| 14|| 26|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Metchel Tcheliabinsk || Superliga|| 43|| 10|| 9|| 19|| 12|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Metchel Tcheliabinsk || Superliga|| 49|| 6|| 7|| 13|| 38|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 31|| 11|| 5|| 16|| 18|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| CSKA Moscou|| Superliga|| 28|| 5|| 6|| 11|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| CSKA Moscou|| Superliga|| 37|| 6|| 5|| 11|| 18|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou|| Superliga|| 46|| 7|| 14|| 21|| 30|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 30|| 5|| 3|| 8|| 16|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Avangard Omsk|| Superliga|| 22|| 7|| 5|| 12|| 2|| 11|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2007-2008|| Avangard Omsk|| Superliga|| 57|| 10|| 14|| 24|| 26|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 39|| 3|| 4|| 7|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2009-2010|| Neftekhimik Nijnekamsk||  KHL|| 44|| 15|| 20|| 35|| 18|| 9|| 5|| 1|| 6|| 0
|-
|2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 54|| 11|| 20|| 31|| 20|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2011-2012|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 54|| 12|| 9|| 21|| 32|| 16|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
|2012-2013|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 52|| 14|| 16|| 30|| 28|| 25|| 6|| 9|| 15|| 4
|-
| 2013-2014 || Donbass Donetsk || KHL || 53|| 13|| 15|| 28|| 28|| 13|| 4|| 7|| 11|| 8
|-
| 2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 60|| 6|| 18|| 24|| 26|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 54 || 8 || 16 || 24 || 24 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| 2016-2017|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 60 || 15 || 23 || 38 || 24 || 5 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 2017-2018|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 56 || 7 || 21 || 28 || 14 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || HC 07 Detva || Extraliga Slo || 7 || 2 || 1 || 3 || 8 || -- || -- || -- || -- || --

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Serov
Naissance en février 1981
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Serov
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk